Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 20,58 км². Население — 10397 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial del «Bisbalenc»
 Web oficial del Ayuntamiento de La Bisbal
 
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Portal informativo y de participación sobre La Bisbal y entorno
 
 
 
 Callejero de La Bisbal

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны